Hagonoy (Bulacan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bulacan;
 Hagonoy (Davao del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Davao del Sur.